Bryan Hextall – allenatore e giocatore canadese di hockey su ghiaccio
 Bryan Hextall Jr. – ex giocatore canadese di hockey su ghiaccio
 Dennis Hextall – ex giocatore canadese di hockey su ghiaccio
 Ron Hextall – dirigente sportivo e giocatore canadese di hockey su ghiaccio